Tyce Bune (Dodge City, Kansas, EUA, ) é o nome artístico de um ator pornográfico e diretor norte-americano. Como ator, começou a atuar nos filmes adultos em 2006.

Prêmios
 2001 AVN Award - vencedor – Cena de sexo mais ultrajante
 2001 AVN Award - indicado – Melhor ator em um filme
 2001 AVN Award - indicado – Melhor ator em um vídeo
 2001 AVN Award - indicado – Melhor cena de sexo grupal em um vídeo
 2001 AVN Award - indicado – Melhor cena de sexo anal em um vídeo
 2004 AVN Award - indicado – Melhor ator em um vídeo
 2004 AVN Award - indicado – Best Three-Way Sex Scene in a Video
 2004 AVN Award - indicado – Melhor cena de sexo grupal em um vídeo
 2006 AVN Award - indicado – Melhor acoplamento de cena de sexo em um filme

Ler mais
Entrevista no RogReviews.com 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos